Dong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dong Qu (vattendrag), Qinghai, 
 Dong Qu (härad), Sichuan, 
 Dom Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar